Marion este un nume propriu folosit ca prenume feminin sau ca nume de familie. Se poate referi la:

Prenume 

 Marion Bartoli, jucătoare profesionistă de tenis franceză (născută în 1984)
 Marion Cotillard, actriță franceză (născută în 1975)
 Marion Davies, actriță americană (1897 - 1961)
 Marion Zimmer Bradley, scriitoare americană (1930 - 1999)

Nume de familie 

 Francis Marion, (circa 1732 – 1795), general american din American Revolutionary War

Alte utilizări

Vedeți și 

 Comitatul Marion (dezambiguizare)
 Districtul Marion (dezambiguizare)
 Marion (dezambiguizare)

Nume proprii